Ternate (Włochy)
 Ternate (miasto)
 Ternate (Moluki)
 Ternate (Małe Wyspy Sundajskie)
 Ternate (lud)
 język ternate
 Sułtanat Ternate